Această pagină este un registru al listelor de conducători de stat după ani, și anume șefi de stat, monarhi, regi, președinți etc.

Întrucât datele despre conducătorii de stat nu sunt suficient de exacte pentru perioadele dinaintea erei noastre, de la secolul al IV-lea în trecut listele sunt grupate după secole.